The Observer – periodico britannico
 Observer pattern – design pattern
 Observer – videogioco del 2017
 The New York Observer - periodico statunitense
 Observer – personaggio della serie televisiva Mystery Science Theater 3000